Vingt-Quatre-Août ou XXIV-Août ou 24-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

24 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont noatamment :

En Belgique : événements non connus.

En France, 

 Le  : Massacre de la Saint-Barthélemy, point fort des guerres de religion en France, dont un prélude avait eu lieu à Wassy le .
 Le  : L'adoption de l'article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 affirme la liberté de penser et la liberté de la presse
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Libération d'Antibes, Cannes et Grasse dans les Alpes-Maritimes.
 Contre-attaque meurtrière de forces allemandes contre des Résistants à Buchères dans l'Aube.
 Libération de Rieux-Minervois dans l'Aude.
 Libération de Saint-Flour dans le Cantal.
 Combats meurtriers de Mouthiers-sur-Boëme en Charente.
 Libération de Morteau dans le Doubs.
 Libération de Thibervilleet de son canton dans l'Eure.
 Libération d'Auxerre dans l'Yonne.
 Passage de la  blindée du général Leclerc par Épinay-sur-Orge en Essonne, pour aller achever la libération de Paris le lendemain.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page .

Graphies « Vingt-Quatre-Août » et « XXIV-Août »

Graphie « 24-Août »

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 24 de Agosto » ou « Veinticuatro de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 24 de Agosto, à  Xalapa-Enríquez, dans l'État de Veracruz.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
24